Laming est un patronyme partagé par plusieurs personnalités.

Patronymie 
 Richard Laming (1798-1879),  chirurgien, philosophe naturel, inventeur, chimiste et industriel britannique.
 Annette Laming-Emperaire (1917–1977), archéologue française.
 Denis Laming (1949-), architecte français depuis 1977.

Toponymie 
 Laming, commune au nord est du Cambodge.
 Sankt Katharein an der Laming, commune autrichienne.